Westfriedhof, soit cimetière de l'Ouest en français, fait référence à différents cimetières en Allemagne :
 le Westfriedhof d'Aix-la-Chapelle,
 le Westfriedhof de Cologne,
 le Westfriedhof de Magdebourg,
 le Westfriedhof de Munich.

Autres 
 Westfriedhof, station du métro de Munich.